Kelleria kan syfta på:

 Kelleria (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Kelleria (växter) – ett släkte av växter